Baragaon może dotyczyć:
 Baragaon – miasto w północnych Indiach w zachodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Jhansi)
 Baragaon – miasto w północnych Indiach w środkowo-wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Waranasi)